Khandwa (district), voorheen Oost-Nimar genoemd, een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Khandwa (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Khandwa